Доња Велика може бити:

 Доња Велика (Пресека), насељено мјесто у општини Пресека, Република Хрватска
 Доња Велика (Соколовац), насељено мјесто у општини Соколовац, Република Хрватска